Tallevi – cognome italiano
 Thomas Tallevi – pilota motociclistico italiano